Foxy Brown pode referir-se a:

  Foxy Brown, filme de 1974.
 Foxy Brown, cantora jamaicana de reggae.
 Foxy Brown, rapper norte-americano.

Desambiguação